Le mot soli est présent dans de nombreuses langues. C'est notamment :
 en latin, le datif singulier d'un nom signifiant « soleil », le génitif singulier d'un nom signifiant « sol » et le nominatif masculin pluriel d'un adjectif signifiant « seul » ;
 en italien, le pluriel d'un nom signifiant « soleil » et d'un autre signifiant « solo », et le masculin pluriel d'un adjectif signifiant « seul ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot soli (« du sol ») est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, dont la bactérie Aquaspirillum soli.

Sciences humaines et sociales 
 Les  sont l'une des 72 tribus officielles de la Zambie.
 Le  est une langue bantoue du groupe , parlée par les .
 En droit, le jus soli (« droit du sol ») est la règle attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné, avec ou sans conditions supplémentaires.

Culture et société 
 Soli Deo gloria (« à Dieu seul la gloire ») est l'un des cinq solas du protestantisme.
 Nec mihi soli (« Rien pour moi tout seul ») est la devise des Montpellier de Vedrin.
 Non siamo soli (« Nous ne sommes pas seuls ») est un single d'Eros Ramazzotti, avec Ricky Martin.
 Per uomini soli (« Seulement pour les hommes ») est un film italien de comédie réalisé par Guido Brignone, sorti en 1938.
 Vae soli (« Malheur à l'homme seul ! ») est une locution latine tirée des paroles de l'Ecclésiaste.

Anthroponyme 
 Soli Pardo (1955-2012) est un avocat et homme politique genevois, membre du Mouvement citoyens genevois.
 Chrysippe de Soli (v. 280-v. 206 ) est un philosophe stoïcien, le deuxième scholarque du Portique après Cléanthe.
 Cléarque de Soli (?-?) est un philosophe péripatéticien du

Toponyme 

 Soli, l'un des huit arrondissements de la commune de Covè (département du Zou, Bénin) ;
 , un village de la préfecture d'Astara (province de Guilan, Iran) ;
 Soli, une cité antique sur l'île de Chypre ;
 Soli, une cité antique de Cilicie, dans l'actuelle Turquie ;s
 , un  de la Bosnie, dont le château se trouvait à Tuzla.

Notes et références 

Épithète spécifique